Chelangat ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Chelangat Nyerechi (* 1976), kenianische Langstreckenläuferin
 Mercyline Chelangat (* 1997), ugandische Langstreckenläuferin
 Sarah Chelangat (* 2001), ugandische Langstreckenläuferin
 Sheila Chelangat (* 1998), kenianische Langstreckenläuferin